Мировая группа — высшая ступень Кубка Федерации. В 2007 году в ней принимают участие сборные Бельгии, Испании, Италии, Китая, России, США, Франции, Японии, которые посеяны следующим образом:
  Сборная Италии
  Сборная Бельгии
  Сборная России
  Сборная Франции

Сборные Бельгии, Испании, Китая и Японии (как проигравшие в четвертьфиналах), попадают в плей-офф Мировой группы; где поборются с Австрией, Германией, Израилем и Чехией) (командами, победившими в Мировой группе II) за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Сетка

Четвертьфиналы

Италия — Китай

Франция — Япония

Россия — Испания

США — Бельгия

Полуфиналы

Италия — Франция

Россия — США

Финал

Россия — Италия

См. также 
 Кубок Дэвиса 2007. Мировая группа

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа